Про-Лига ОАЭ 2009/2010 годов () — 36-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Прошлогодний чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Ахли», чемпионом в 4-й раз стал клуб «Аль-Вахда». Сезон начался 25 сентября 2009 года и завершился 14 мая 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ по футболу 2009/2010 на RSSSF
 Чемпионат ОАЭ на сайте goalzz.com
 Чемпионат ОАЭ на сайте soccerway.com

2009/2010
Футбол в Азии в 2009 году
Футбол в Азии в 2010 году
Спорт в ОАЭ в 2009 году
Спорт в ОАЭ в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010